Il Partito di Centro - Nazionalisti (in lituano: Centro partija – tautininkai)  è un partito politico lituano di orientamento social-conservatore.

Fondato nel 2003 col nome di Partito di Centro Nazionale (Nacionalinė centro partija - NCP), è stato ridenominato nel 2005 come Partito di Centro della Lituania (Lietuvos centro partija - LCP); nel 2019 ha assunto la denominazione di Partito di Centro "Prosperità Lituana" (Centro partija „Gerovės Lietuva“) mentre nel 2020 ha assunto l'attuale denominazione.

Risultati elettorali

Collegamenti esterni